Addition peut désigner :
 addition, une opération arithmétique ;
 addition, une facture émise dans un restaurant.

Voir aussi 
 Addition électrophile, une réaction chimique
 Addition nucléophile, une autre réaction chimique